Wardum ist

in frühmesopotamischer Zeit die Bezeichnung für die Klasse der Sklaven.
der Nachname der faröischen Fußballerin und Handballerin Randi Wardum.